Uliva o Oliva – nome personale femminile 
Uliva o Oliva – frutto dell'olivo